Василий Небольсин:
 Небольсин, Василий Александрович (1744—1803) — московский вице-губернатор.
 Небольсин, Василий Васильевич (1898—1959) — советский дирижёр.
 Небольсин, Василий Фёдорович (1822—1900) — российский инженер-строитель и архитектор.